

Geografia 
 Nahon – fiume francese nella regione del Centro-Valle della Loira
 Menetou-sur-Nahon – comune francese nel dipartimento dell'Indre nella regione del Centro-Valle della Loira
 Selles-sur-Nahon – comune francese nel dipartimento dell'Indre nella regione del Centro-Valle della Loira
 Vicq-sur-Nahon – comune francese nel dipartimento dell'Indre nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Alice Nahon – poetessa belga fiamminga
 Chris Nahon – regista e sceneggiatore francese
 Philippe Nahon – attore francese